Le sigle E261 peut désigner :

Chimie 
 E261, numéro E de l'acétate de potassium, un additif alimentaire.

Transports 
Chemin de fer
 JR East série E261, une série de rames automotrices exploitées par la East Japan Railway Company.

 Route 
 Route européenne 261, reliant Świecie à Wrocław en Pologne.